Con manso puede referirse a:
 El que tiene la cualidad de la mansedumbre
 Manso, comuna de Córcega.
 Juana Manso, escritora y educadora argentina.
 Damián Manso, futbolista argentino.
 José Antonio Manso de Velasco, conde español virrey del Perú gobernador de Chile.
 Manso, antigua etnia del Norte de México y Sur de Estados Unidos.
 Manso, porción del feudo que era concedida a cada campesino para su explotación.
  Manso,  cualidad moral de la persona que posee mansedumbre.
 Manso, cabestro o toro castrado (buey), que se utiliza para guiar a los toros bravos en los encierros y corridas.
  Manso, animal doméstico como contraposición al animal salvaje.

Véase también